Suharekë kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Komuna e Thërandës, kommun, 
 Suva Reka (kommunhuvudort),